Хампа

 Хампа — село в Вилюйском улусе Якутии России, административный центр и единственный населённый пункт Арылахского наслега. 
 Хампа (подать)  - историч. в Закавказье единица распределения земли и раскладки податей.